Johnson County je název dvanácti okresů ve Spojených státech amerických:
 Johnson County (Arkansas) – okres státu Arkansas
 Johnson County (Georgie) – okres státu Georgie
 Johnson County (Illinois) – okres státu Illinois
 Johnson County (Indiana) – okres státu Indiana
 Johnson County (Iowa) – okres státu Iowa
 Johnson County (Kansas) – okres státu Kansas
 Johnson County (Kentucky) – okres státu Kentucky
 Johnson County (Missouri) – okres státu Missouri
 Johnson County (Nebraska) – okres státu Nebraska
 Johnson County (Tennessee) – okres státu Tennessee
 Johnson County (Texas) – okres státu Texas
 Johnson County (Wyoming) – okres státu Wyoming